Simpson kan syfta på:

 Simpson – ett amerikanskt efternamn samt personer med namnet
 Simpsons – en amerikansk animerad satir- och komediserie

Geografi

Antarktis 

 Simpson (udde), 
 Mount Simpson,

Storbritannien 

 Simpson (distrikt), England, Milton Keynes,

USA 

 Simpson, Louisiana, ort, Vernon Parish, 
 Simpson, North Carolina, ort, Pitt County, 
 Simpson, Pennsylvania, ort, Lackawanna County, 
 Simpson, Kansas

Se även
 Simson och Delila – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar